(10003) 1971 UD1 (1971 UD1, 1984 SU4) — астероїд головного поясу, відкритий 26 жовтня 1971.

Тіссеранів параметр щодо Юпітера — 3.645.

Примітки

Див. також 
 Список астероїдів (10001-10100)

Посилання 

 

Астрономічні об'єкти, відкриті 1971
Головний пояс астероїдів